Alicia de Borbón y Borbón-Parma (Pau, 29 de junio de 1876 - Bargecchia, 20 de enero de 1975) hija ultimogénita de Carlos María de Borbón y Margarita de Borbón-Parma; fue princesa de Schönburg-Waldenburg por su primer matrimonio con Federico de Schönburg-Waldenburg.

Infancia y juventud 

Nace en la villa du Midi, en la ciudad francesa de Pau, cerca de la frontera española; es la cuarta y última hija del matrimonio del pretendiente carlista, Carlos María de Borbón y Habsburgo-Este y su esposa la princesa de Parma, Margarita de Borbón-Parma; Recibió en la pila bautismal los nombres de María, Alicia, Ildefonsa, Margarita; teniendo por padrinos a su tío paterno Alfonso de Borbón y a su tía materna Alicia, gran duquesa de Toscana.

Al igual que su hermana Blanca, asistió al colegio Sagrado Corazón de Florencia.

El 29 de enero de 1893 su madre muere en la Tenuta Reale de Viareggio; después de un año de luto, el 28 de abril de 1894, su padre se casa en segundas nupcias con la princesa María Berta de Rohan.

Matrimonios y descendencia 

El 30 de septiembre de 1896, junto con su padre y madrastra, participa al Te Deum de clausura del primer Congreso antimasónico de Trento, en esta ocasión conoce al príncipe Federico de Schönburg-Waldenburg, teniente de coraceros bávaros en el regimiento «Príncipe Carlos Teodoro» y caballero de la Orden Soberana de Malta, quien al poco tiempo pide su mano.

El Príncipe Federico, a diferencia de sus familiares pertenecientes a la rama principesca de Schönburg-Waldenburg, profesa el catolicismo, habiendo abjurando del luteranismo en el que fue educado el 5 de junio de 1895.

El 27 de febrero de 1897, en Venecia, contrae matrimonio su hermana Beatriz con el príncipe Fabricio Massimo; dos meses después en la misma ciudad, el 26 de abril de 1897, Alicia se une en matrimonio con el príncipe de Schönburg-Waldenburg, siendo el cardenal Sarto, Patriarca de Venecia, quien bendice su unión; después del viaje de bodas el matrimonio reside en el castillo de Fahrenbuhl Martinlamitz, en Baviera. De esta unión nació:

 Carlos de Schönburg-Waldenburg (1902-1992)

A causa de la poca armonía en el matrimonio su marido solicita la anulación de la boda, siendo esta concedida en 1903 por la Santa Sede. El 2 de junio de 1906 después de haberle concedido dos hijos se casa por segunda ocasión, en una capilla patronímica en Viareggio, con Lino Del Prete (1877-1956).

Del segundo:

 Margarita del Prete (1904-?)
 Giorgio del Prete (1905-1928)
 Cristina del Prete (1907-1982)
 Beatriz del Prete (1908-?)
 Luisa del Prete (1909-?)
 Francisca del Prete (1911-1941)
 Ernestina del Prete (1915-?)
 Francisco del Prete (1918-1995)
 Valentina del Prete (1922-?)

En 1975 Alicia muere en la localidad italiana de Bargecchia, su cuerpo fue trasladado a la capilla de familia Del Prete en el Campo Santo della Misericordia de Viareggio, donde reposa junto a su segundo marido; fue la última hija sobreviviente del duque de Madrid.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 

Alicia
Casa de Borbón-Parma
Familia Real carlista
Nacidos en Pau (Francia)